Лаже:

 Лаже, Наталия — бразильская актриса театра, кино и телевидения.
 Лаже — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.